Matemàtiques: La divisió o quocient és una operació matemàtica
 Exèrcit: La divisió militar és una unitat militar comandada per un general de divisió, de 10.000 a 20.000 homes.
 Taxonomia botànica: La divisió (biologia) és un nivell taxonòmic equivalent al tipus o fílum en taxonomia zoològica.
 Agricultura i jardineria: La divisió (agricultura) és una operació per a la propagació de les plantes.